Села:
 Вишеньки — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Вишеньки — Київська область, Бориспільський район
 Вишеньки — Полтавська область, Глобинський район
 Вишеньки — Полтавська область, Лохвицький район
 Вишеньки — Рівненська область, Рівненський район
 Вишеньки — Сумська область, Глухівський район
 Вишеньки — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район
 Вишеньки — Чернігівська область, Коропський район

Див. також 
 Вишенька